Асбе́ст — название, объединяющее группу тонковолокнистых минералов из класса силикатов, образующих агрегаты, сложенные тончайшими, гибкими волокнами.

Топоним 
 Асбест — город областного значения в Свердловской области, а также связанные с ним объекты:
 город Асбест — административно-территориальная единица в Свердловской области,
 Асбест — станция Свердловской железной дороги в посёлке 101 квартал города Асбеста.
 Асбест — посёлок в Сысертском городском округе Свердловской области.
 Асбест — название посёлка Асбестовского, находящегося ныне в составе муниципального образования город Алапаевск Свердловской области, в 1919—1941 годах.

Другое 
 «Асбест» — казахстанский футбольный клуб из города Житикара.

См. также 
 Асбестос () — бывшее название города Валь-де-Сурс ()  в провинции Квебек в Канаде, где добывается асбест.